«ФБР: Самые разыскиваемые» () — американский драматический телесериал, созданный Диком Вульфом. Спин-офф телесериала ФБР. Съёмки начались в мае 2019 года по заказу телеканала CBS. 

Премьера сериала состоялась 7 января 2020 года на CBS.

6 мая 2020 года телесериал был продлен на второй сезон.

В мае 2022 года телесериал был продлен на четвертый и пятый сезон.

Сюжет 
Сериал рассказывает о буднях специального отдела ФБР, которые занимаются розыском самых опасных преступников в бюро. Каждый день команда на колесах без выходных, ради защиты граждан своей страны.

В ролях 
 Джулиан Макмэхон — Джесс Лакруа
 Рокси Штенберг — Шерил Барнс
 Келлан Латс — Кен Кросби
 Натаниэль Аркан — Клинтон Скай
 Кейша Касл-Хьюз — Хана Гибсон
 Мигель Гомес — Иван Ортис
 Алекса Давалос — Кристин Гейнс
 Алана Де Ла Гарза — Изабель Кастилье
 Эми Карлсон — Джеки Уорд
 Терри О’Куинн — Байрон Лакруа

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2020)

Сезон 2 (2020 - 2021)

Сезон 3 (2021 - 2022)

Производство

Разработка 
24 марта 2021 года телеканал CBS продлил телесериал на третий сезон. Премьера третьего сезона состоится 21 сентября 2021 года.

Съемки

Кастинг

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Программы телеканала Си-би-эс